Madesjö kan syfta på:

 Madesjö socken – en socken i Småland
 Madesjö landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1968
 Madesjö församling – en församling i Växjö stift
 Madesjö kyrka – en kyrkobyggnad i Madesjö
 Madesjö – kyrkby i Madesjö socken
 Madesjö distrikt – ett distrikt i Nybro kommun och Kalmar län 2016–
 Madesjö IF – en idrottsförening i Madesjö

Se även
 Nybro (olika betydelser)